Пентус () — эстонская фамилия.

Известные носители:
 Пентус, Мати Рейнович (род. 1967) — российский математик, профессор МГУ.
 Пентус, Стен (род. 1981) — эстонский автогонщик, брат Кейт.
 Пентус-Розиманнус, Кейт (род. 1976) — эстонский политик, сестра Стена.